Cubley (Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Cubley (South Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)